Strongyle, Strongylé ou encore Strongyli, du grec ancien , en français « rond(e) », peut désigner :
 le Stromboli, nommé Strongyle dans l'Antiquité ;
 Naxos, aussi nommée Strongyle dans l'Antiquité ;
 Strongylé, une ancienne île partiellement détruite au cours d'une éruption volcanique, dont les restes forment l'archipel de Santorin ;
 plusieurs îlots, notamment en mer Égée ;
 les strongyles, un ordre de vers ronds.